Rezept (von lateinisch receptum) steht für:

 Kochrezept, eine programmatische Anweisung zur Zubereitung eines Nahrungsmittels
 Rezept (Medizin), eine Arznei- oder Heilmittelverordnung in der Medizin
 Rezept (Automatisierungstechnik), eine Parametersammlung in der Automatisierungstechnik
 eine Synthesevorschrift in der präparativen Chemie, siehe Synthese (Chemie)

Siehe auch: